Кубок мира по горнолыжному спорту 2017/18 () — 52-й сезон Кубка мира, который начался 28 октября 2017 года в австрийском Зёльдене и завершился 18 марта 2018 года в шведском Оре. В феврале 2018 года в розыгрыше Кубка мира будет сделана пауза для соревнований горнолыжников в рамках зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Действующими обладателями Кубка мира по итогам сезона 2016/17 являются австриец Марсель Хиршер и американка Микаэла Шиффрин.

Результаты соревнований

Мужчины 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | —
| align=center | 29.10.2017
|  Зёльден
| Гигантский слалом
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 1
| align=center | 12.11.2017
|  Леви
| Слалом
|  Феликс Нойройтер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Маттиас Харгин
| align=center |  
|-
| align=center | 2
| align=center | 25.11.2017
|  Лейк-Луиз
| Скоростной спуск
|  Беат Фойц
|  Маттиас Майер
|  Аксель Лунн Свиндал
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 26.11.2017
|  Лейк-Луиз
| Супергигант
|  Хетиль Янсруд
|  Макс Франц
|  Ханнес Райхельт
| align=center | 
|-
| align=center | 4
| align=center | 01.12.2017
|  Бивер-Крик
| Супергигант
|  Винцент Крихмайр
|  Хетиль Янсруд
|  Ханнес Райхельт
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 02.12.2017
|  Бивер-Крик
| Скоростной спуск
|  Аксель Лунн Свиндал
|  Беат Фойц
|  Томас Дрессен
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 03.12.2017
|  Бивер-Крик
| Гигантский слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Штефан Луйц
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 09.12.2017
|  Валь-д'Изер
| Гигантский слалом
|  Алекси Пентюро
|  Штефан Луйц
|  Марсель Хиршер
| align=center | 
|-
| align=center | 8
| align=center | 10.12.2017
|  Валь-д'Изер
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Андре Мюрер
| align=center | 
|-
| align=center | 9
| align=center | 15.12.2017
|  Валь-Гардена – Грёден
| Супергигант
|  Йозеф Ферстль
|  Макс Франц
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 10
| align=center | 16.12.2017
|  Валь-Гардена – Грёден
| Скоростной спуск
|  Аксель Лунн Свиндал
|  Хетиль Янсруд
|  Макс Франц
| align=center | 
|-
| align=center | 11
| align=center | 17.12.2017
|  Альта-Бадия
| Гигантский слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Жан Кранец
| align=center | 
|-
| align=center | 12
| align=center | 18.12.2017
|  Альта-Бадия
| Параллельный гигантский слалом
|  Маттс Ульссон
|  Хенрик Кристофферсен
|  Марсель Хиршер
| align=center | 
|-
| align=center | 13
| align=center | 22.12.2017
|  Мадонна-ди-Кампильо
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Лука Эрни
|  Хенрик Кристофферсен
| align=center | 
|-
| align=center | 14
| align=center | 28.12.2017
|  Бормио
| Скоростной спуск
|  Доминик Парис
|  Аксель Лунн Свиндал
|  Хетиль Янсруд
| align=center | 
|-
| align=center | 15
| align=center | 29.12.2017
|  Бормио
| Альпийская комбинация
|  Алекси Пентюро
|  Петер Филль
|  Хетиль Янсруд
| align=center | 
|-
| align=center | 16
| align=center | 01.01.2018
|  Осло
| Городские соревнования
|  Андре Мюрер
|  Михаэль Матт
|  Линус Штрассер
| align=center | 
|-
| align=center | 17
| align=center | 04.01.2018
|  Загреб
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Михаэль Матт
|  Хенрик Кристофферсен
| align=center | 
|-
| align=center | 18
| align=center | 06.01.2018
|  Адельбоден
| Гигантский слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Алекси Пентюро
| align=center | 
|-
| align=center | 19
| align=center | 07.01.2018
|  Адельбоден
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Михаэль Матт
|  Хенрик Кристофферсен
| align=center | 
|-
| align=center | 20
| align=center | 12.01.2018
|  Венген
| Альпийская комбинация
|  Виктор Мюффа-Жанде
|  Павел Трихичев
|  Петер Филль
| align=center | 
|-
| align=center | 21
| align=center | 13.01.2018
|  Венген
| Скоростной спуск
|  Беат Фойц
|  Аксель Лунн Свиндал
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 22
| align=center | 14.01.2018
|  Венген
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Андре Мюрер
| align=center | 
|-
| align=center | 23
| align=center | 19.01.2018
|  Кицбюэль
| Супергигант
|  Аксель Лунн Свиндал
|  Хетиль Янсруд
|  Маттиас Майер
| align=center | 
|-
| align=center | 24
| align=center | 20.01.2018
|  Кицбюэль
| Скоростной спуск
|  Томас Дрессен
|  Беат Фойц
|  Ханнес Райхельт
| align=center | 
|-
| align=center | 25
| align=center | 21.01.2018
|  Кицбюэль
| Слалом
|  Хенрик Кристофферсен
|  Марсель Хиршер
|  Даниель Юль
| align=center | 
|-
| align=center | 26
| align=center | 23.01.2018
|  Шладминг
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Даниель Юль
| align=center | 
|-
| align=center | 27
| align=center | 27.01.2018
|  Гармиш-Партенкирхен
| Скоростной спуск
|  Беат Фойц
|  Винцент Крихмайр Доминик Парис
| 
| align=center | 
|-
| align=center | 28
| align=center | 28.01.2018
|  Гармиш-Партенкирхен
| Гигантский слалом
|  Марсель Хиршер
|  Мануэль Феллер
|  Тед Лигети
| align=center | 
|-
| align=center | 29
| align=center | 30.01.2018
|  Стокгольм
| Городские соревнования
|  Рамон Ценхойзерн
|  Андре Мюрер
|  Линус Штрассер
| align=center | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#FFFFFF | 2018
| bgcolor=#FFFFFF |  Пхёнчхан
| colspan=5 align=center bgcolor=#FFFFFF | Зимние Олимпийские игры
|-
| align=center | 30
| align=center | 03.03.2018
|  Краньска-Гора
| Гигантский слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Алекси Пентюро
| align=center | 
|-
| align=center | 31
| align=center | 04.03.2018
|  Краньска-Гора
| Слалом
|  Марсель Хиршер
|  Хенрик Кристофферсен
|  Рамон Ценхойзерн
| align=center | 
|-
| align=center | 32
| align=center | 10.03.2018
|  Квитфьелль
| Скоростной спуск
|  Томас Дрессен
|  Беат Фойц
|  Аксель Лунн Свиндал
| align=center | 
|-
| align=center | 33
| align=center | 11.03.2018
|  Квитфьелль
| Супергигант
|  Хетиль Янсруд
|  Беат Фойц
|  Брис Роже
| align=center | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 34
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 14.03.2018
| bgcolor=#DCDCDC |  Оре
| bgcolor=#DCDCDC | Скоростной спуск
| bgcolor=#DCDCDC |  Маттиас Майер Винцент Крихмайр
| bgcolor=#DCDCDC | 
| bgcolor=#DCDCDC |  Беат Фойц
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 35
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 15.03.2018
| bgcolor=#DCDCDC |  Оре
| bgcolor=#DCDCDC | Супергигант
| bgcolor=#DCDCDC |  Винцент Крихмайр
| bgcolor=#DCDCDC |  Кристоф Иннерхофер
| bgcolor=#DCDCDC |  Аксель Лунн Свиндал Томас Дрессен
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 36
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 17.03.2018
| bgcolor=#DCDCDC |  Оре
| bgcolor=#DCDCDC | Гигантский слалом
| bgcolor=#DCDCDC |  Марсель Хиршер
| bgcolor=#DCDCDC |  Хенрик Кристофферсен
| bgcolor=#DCDCDC |  Виктор Мюффа-Жанде
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 
|-
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
| align=center bgcolor=#DCDCDC | 18.03.2018
| bgcolor=#DCDCDC |  Оре
| bgcolor=#DCDCDC | Слалом
| colspan=3 align=center bgcolor=#DCDCDC | ''соревнования не проводились
| align=center bgcolor=#DCDCDC | —
|}

Женщины

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018
Кубок мира по горнолыжному спорту